Little Portugal (Londres)
Little Portugal (Montreal)
Little Portugal (Toronto)

Desambiguações de topônimos